Loftin ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Loftin (* 1972), US-amerikanischer Fußballspieler
 Carey Loftin (1914–1997), US-amerikanischer Stuntman
 Scott Loftin (1878–1953), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Lofting